U 72 bezeichnet:
 SM U 72, ein U-Boot der kaiserlichen Kriegsmarine im Ersten Weltkrieg
 U 72 Kabel, ein in der Schweiz gebräuchliches Telefonkabel, siehe Telefonkabel#Schweiz
 U 72 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg
 die Linie U72 der Düsseldorfer Stadtbahn, siehe Liste der Düsseldorfer Stadtbahnlinien

U72